Kesteren ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans van Kesteren (1908–1998), niederländischer Fußballspieler 
 John van Kesteren (1921–2008), niederländischer Opern- und Oratoriensänger (Tenor)
 Remy van Kesteren (* 1989), niederländischer Harfenist
 Ton van Kesteren (* 1954), niederländischer Politiker

Kesteren ist der Name folgender Orte:

 Kesteren (Neder-Betuwe), ein Dorf der niederländischen Gemeinde Neder-Betuwe in der Provinz Gelderland
 Kastell Kesteren in Kesteren (Gelderland), ein ehemaliges römisches Kastell am Niedergermanischen Limes